Nationaal park Andasibe Mantadia, een beschermd natuurgebied vlak bij Andasibe, Moramanga
 Andasibe (Moramanga), een plaats en commune, behorend tot het district Moramanga
 Andasibe (Kandreho), een plaats en commune, behorend tot het district Kandreho
 Andasibe (Vavatenina), een plaats en commune, behorend tot het district Vavatenina